В последней четверти XIX века Лиссабон, как и другие крупные города Европы, был городом, в котором широкое распространение и использование электричества сопровождало быстрый ритм урбанизации города: во-первых, газ сменился электричеством в освещении улиц, во-вторых, электромоторы завоевали своё место в промышленности, и наконец, более состоятельные дома открыли новую эру использования электричества в личных целях.

В столице Португалии существовали две электрические станции, снабжающие весь город — Центро Авенида (1889) и Центро Боавишта (1903). Они получили свои названия от местонахождения; именно поэтому «примитивная» Центро Тежу называлась Центро Жункейра, так как находилась в зоне Жункейра. Но совсем скоро, как только строительство было закончено, в документах и на табличках она стала называться Центро Тежу, от названия реки, на берегу которой она и располагалась.

Примитивная Центро Тежу 
Небольшие фабрики, находящиеся в столице (Авенида и Боавишта), не могли производить необходимое количество энергии и к тому же находились в развитых районах, загрязняя окружающую среду. Также не было возможностей для будущего расширения электростанций, так необходимого для развития промышленности.
По этим причинам в начале 1908 кампания, которой принадлежало производство и распространение электрической энергии в Лиссабоне — «Компании, Объединяющие Газ и Электричество» (КОГЭ) инвестировали в строительство новой теплоэлектростанции в Лиссабоне. В лицензии на строительство компания просила разрешение построить новую станцию производства энергии, в фабричной зоне между Арсеналом ди Маринья и пляжем Педросуш, в западной части города.

Выбранное место находилось как раз посередине между дворцом Белень и Национальной Кордоарией да Жункейра, которые сохранились до нашего времени. Таким образом, после сбора средств для финансирования новой теплоэлектростанции, в марте 1908 началось строительство фабрики, которая снабжала электричеством Лиссабон и его регионы в течение четырёх десятилетий.

Окончательный проект был выполнен инженером Люсьеном Нэу, который использовал всё пространство, поместив турбины в центральную зону и котлоагрегаты с обеих сторон. Этот проект претерпел многочисленные изменения, растягивая время строительства на более долгий срок, чем было предусмотрено вначале. Ответственная строительная компания Виелард & Тозе имела около 50 рабочих на этих работах.
Летом 1909 года состоялось официальное открытие, несмотря на то, что до конца 1910 года ещё произошли важные изменения, такие как закупка новых турбоальтернаторов, расширение зала котлоагрегатов, которое потребовало строительство нового дымохода высотой в 36 метров.

С начала строительства до 1912 г. Центро Жункейра приобретала новое оборудование для увеличения своей мощности. В 1908г Всё началось с двух альтернаторов, из Центро Боавишта, (каждый мощностью в 1МВт) и шести котлоагрегатов марки Delaunay-Bellevillе . Расширение 1910 года — это установка трёх новых турбоальтернаторов Brown Boveri & Cª, которые повысили общую мощность до 7,75МВт, и пяти новых котлоагрегатов, с более высокой мощностью образования пара.
Таким образом в 1912 году, когда всё это оборудование было установлено, «примитивная» Центро Тежу располагала пятнадцатью небольшими котлоагрегатами Belleville и пятью группами генераторов, которые снабжали Лиссабон электричеством.

Что касалось внешнего вида здания, которое приютило всё это оборудование, оно имело типичные архитектурные характеристики всех небольших электростанций конца ХІХвека, в то время называемых «фабриками электричества». План Центро Тежу представлял собою один продольный каркас, покрытый двускатной крышей, и три павильона смежные по западной стороне. Между ними два дымохода возвышались над всей фабрикой и устремлялись ввысь. На северном и южном фасадах на плите из азулежу можно было прочесть «1909 / Cªs Reunidas Gás e Electricidade / Estação Eléctrica Central Tejo» («1909 / Компании, Объединяющие Газ и Электричество / Электростанция Центро Тежу»).

Эта «примитивная» Центро Тежу должна была работать в течение шести лет (1908—1914), пока КОГЭ не нашли бы достаточно средств для новой станции, больших размеров и мощности. Однако из-за начала Первой мировой войны фабрика продолжала работать. Выработка и снабжение города электричеством происходило в очень трудных условиях, так как используемое топливо было низкого качества, и из-за этого происходили постоянные поломки в котлоагрегатах, что значительно снизило развитие электрификации города.
Несмотря на эти трудности строительство здания низкого давления продолжалось, и в конце 1916 года Центро Тежу начала принимать пар из двух первых котлоагрегатов низкого давления, установленных в новом здании, которое ещё не было закончено, но уже создало условия для укрепления снабжения существующих групп генераторов.

В 1921 году было завершено и запущено на полную мощность здание Низкого Давления, а «примитивная» Центро Тежу была отключена и разобрана для мастерских и складов. Через несколько лет появилась необходимость строительства здания Высокого Давления, поэтому в 1938 году каркас станции был снесён, и от «примитивной» Центро Тежу не осталось и следа.

Современная Центро Тежу 
Необходимость строительства новой фабрики, вызванная возрастающими потребностями в электроэнергии, и ненадежность «примитивной» Центро Тежу привели к строительству в 1914 году новых зданий и установке более мощного оборудования. Это была фаза модернизации, которая закончилась только в 1951 году с установкой 15-го последнего котлоагрегата.

В основном можно выделить два главных периода строительства:
 Первый — между 1914 и 1930 гг, соответствует периоду Низкого Давления, в течение которого был построен и расширен зал котлоагрегата низкого давления и машинный зал.
 Второй — между 1938 и 1951гг, соответствует периоду Высокого Давления. С этого времени архитектурный комплекс не менялся, сохранив свою структуру до сегодняшнего дня. В комплексе выделяется здание котлоагрегата высокого давления.

Период Низкого Давления 
Со строительством здания котлоагрегатов низкого давления и нового машинного зала Центро Тежу утверждается как в производстве, так и в архитектурном плане (из-за своей кирпичной отделки).

В этом периоде определяются три строительные фазы:
 Первая фаза между 1914 и 1921 гг. Начало строительства здания котлоагрегата, распределителя угля и машинного зала.
 Вторая фаза между 1924 и 1928 выделяется первым расширением, строительством общего здания фабрики для установки новых котлоагрегатов и строительством ещё одного распределителя угля, идентичного уже построенному, а также установкой новой группы генераторов и причала для водного цикла.
 Наконец, третья фаза между 1928 и 1930гг, когда происходит последнее расширение зала котлоагрегата (с установкой новых котлов, больших размеров, чем старые) и машинного зала.

Первая Фаза (1914—1921) 
Строительство зданий низкого давления и машинного зала началось в 1914 году. Проект включал различные фабричные элементы: два продольных каркаса с двускатной крышей, каждый мог вместить шесть котлоагрегатов низкого давления марки Babcock & Wilcox; машинный зал, где должны были поместиться два немецких турбоальтернатора AEG мощностью в 8МВт; здание управления и небольшую подстанцию. Строительство началось с севера на юг и с запада на восток, кроме того, была сразу спроектирована возможность расширения в дальнейшем, вплоть до реки Тежу.

Скоро после начала строительства началась Первая мировая война, провоцируя задержки в сроках строительства и в получении заказанных в Германии турбоальтернаторов, которые не были высланы вплоть до окончания конфликта. Несмотря на это в 1916 году были смонтированы два первых котлоагрегата низкого давления (которые по проекту получили номера 5 и 6) для снабжения генераторов «примитивной» Центро Тежу.

В течение двух следующих лет были смонтированы ещё два новых котлоагрегата (Nº 3 и 4), которые вместе с Nº 5 и 6 превзошли мощность, выдерживаемую старыми генераторами «примитивной» Центро Тежу. КОГЭ пришли к решению, что необходимо срочно установить ещё один турбоальтернатор, добавив его к тем двум генераторам, которые уже давно были заказаны у немецкого поставщика и ещё не были высланы. Для вмещения этого нового генератора необходимо было начать расширение части машинного зала. В 1919 году начал функционировать новый турбоальтернаторор швейцарской марки Escher & Wyss мощностью в 7500 КВт.

На следующий год были установлены остальные котлоагрегаты (Nº 1 и 2), так как война наконец была окончена, и две группы немецких AEG были наконец получены, начав работать в 1921 году. С установлением этих 6 котлоагрегатов и трёх групп генераторов выработка электроэнергии стабилизировалась, и стал возможным снос прежней Центро Жункейра.

Вторая фаза (1924—1928) 
Постепенно с увеличением потребления энергии опять возникла необходимость в важных строительных работах на Центро Тежу по расширению и завершению зала котлоагрегата низкого давления. Выработанный КОГЭ проект заключался в расширении индустриального каркаса, который должен был вместить ещё три новых котлоагрегата низкого давления, и установке новой группы генераторов.

В течение 1922 года рассматривалась необходимость установки 7 и 9 котлоагрегатов и возможность их функционирования с порошкообразным углём, который оказался непригодным, так как полученные результаты из 6го котлоагрегата, который тестировал новое топливо, были неудовлетворительными. Несмотря на это, в 11 м котлоагрегате всё-таки использовался порошкообразный уголь.

«Новый зал котлоагрегата», как его называли, был расширен в южном направлении, в сторону реки Тежу. Так как здание не было закончено (предполагалось третье и последнее расширение зала низкого давления), передний фасад был временно закрыт цинковым листом, а с противоположной стороны — металлической структурой, имитирующей балконные окна. Котлоагрегаты Nº7 и 9 марки Babcock & Wilcox были установлены первыми в этом новом зале, в 1924 и 1925гг соответственно. Третий, 11й котлоагрегат марки Humboldt установили в 1928 году и, так как этот котлоагрегат работал на основе порошкообразного угля, у него был
свой собственный раздробитель.

Машинный зал не был изменён в размерах, но внутри в 1925г была установлена 4я группа генераторов марки Stal-Asea, мощностью в 8 МВт. Также были построены каналы и два сифона на новой пристани для охлаждающеого цикла, который всасывал речную воду и отправлял её на дальнейшую переработку в Центро Тежу.

Третья фаза (1928—1930) 
В этой третьей фазе строительства наконец были закончены строительные работы по фабричным каркасам, как в зале котлоагрегатов, так и в машинном зале. Уже в 1928 году (год установки 11-го котлоагрегата) было решено приобрести два последних котлоагрегата низкого давления, Nº 8й и 10й от поставщика Babcock & Wilcox, из-за задержки в установке котлоагрегата марки Humboldt. Только в конце 1930 года его установка была завершена окончательно.

Новое здание фабрики выросло по сравнению с прежней структурой, но сохранило ту же эстетическую линию. Убрали временный фасад из цинка и достроили, расширили здание в сторону реки. Новый фасад принял окончательный вид, который мы видим сегодня.

Что касается машинного зала, из-за необходимости его расширения пришлось разрушить существующий южный фасад и увеличить площадь, выравняв таким образом с залом котлоагрегатов. Это позволило установить новую и последнюю группу генераторов марки Escher Wiss/Thompson (Nº 5). Также было найдено место этажом ниже для контроля и устранения неполадок турбин, альтернаторов и другого оборудования. Увеличение мощности оборудования привело к расширению системы охлаждения — постройке двух новых сифонов для сбора воды и для очистки, получив таким образом всего четыре сифона.

По прошествии пятнадцати лет строительства и расширений, Центро Тежу в фазе Низкого Давления, объединяла три больших фабричных пространства: котлоагрегаты, машинное оборудование и подстанцию. Зал котлоагрегатов был сконструирован из четырёх больших каркасов, которые создавали огромное пустое пространство внутри, где и располагались одиннадцать котлоагрегатов низкого давления, десять марки Babcock & Wilcox (британские технологии) и один марки Humboldt (немецкий). Машинный зал имел продольную форму и располагался перпендикулярно залу котлоагрегатов, вмещая внутри пять групп генераторов разной мощности и разных марок: Escher & Wiss, AEG, Stal-Asea и Escher Wiss/Thompson.

Период Высокого Давления 
Хотя в течение периода с 1930 по 1938 год Центро Тежу функционировала в фазе низкого давления, была осуществлена серия работ с целью подготовить Центро Тежу для будущего производства в фазе высокого давления, для чего необходимо было возведение нового здания.

Это новое здание решено было возвести на месте «примитивной» Центро Тежу, несмотря на то, что там размещались мастерские и склады. Поэтому прежде, чем из разрушить, необходимо было гарантировать новое место для этих служб, вспомогательных, но необходимых. С этой целью были куплены земли и здания старого сахарного завода Senna Sugar Estates, Ltd. (Собственность Компании Мозамбикский Сахар), прилегающие к Центро Тежу.

С начала этой декады турбоальтернаторы 2 и 3 марки AEG начали ломаться и приходить в негодность, поэтому в 1934 году был осуществлен запрос на покупку и установку двух генераторов этой же марки, но с удвоенной мощностью. В конце 1935 года установили турбоальтернатор Nº 2, в то же самое время закончилась установка нового оборудования — трансформатора напряжения, что позволило подстанции снабжать энергией весь Лиссабон и район Вале до Тежу до Сантареня. На следующий год был заменён генератор Nº 3.

Вследствие установки новых групп генераторов с увеличенной мощностью пришлось устанавливать первые котлоагрегаты высокого давления (номер 12, 13 и 14), чтобы таким образом использовалась вся мощность генераторов и котлоагрегатов. Котлоагрегаты снова были заказаны производителю Babcock & Wilcox и их значительные размеры обусловили постройку самого большого здания комплекса — Здания Котлоагрегатов Высокого Давления.

В 1938 начался снос оставшейся «примитивной» Центро Тежу для возведения на этом месте нового здания. Строительство объединило разные компании: для постройки раздробителя и увеличения угля выбрали компанию Societé des Pieux Franki, которая начала работы в сентябре того же года. Металлические каркасы и строительные работы были заказаны у португальской компании Vulcano & Colares, которая начала строительство первых элементов структуры и котлоагрегатов уже в марте 1939 года.
В новом здании выделяется структура, выполненная из железа, и кирпичная облицовка, которая в отличие от остального комплекса подчёркивает связь с классицизмом (влияние эстетики дворцов Возрождения).

Пока шло строительство здания высокого давления, одновременно строилось и другое здание, гораздо меньших размеров, для установки там устройств по очистке и обработке воды. Это подсобное помещение низкого давления имело также целью освободить пространство в зале котлоагрегатов. Позже намечалось строительство складов высокого давления. Подсобное помещение низкого давления было построено в 1939 году, оно прилегало к главному зданию со стороны 8-го и 10-го котлоагрегатов.

И снова война, в этом случае Вторая Мировая, вызвала задержки в установке и монтаже здания высокого давления. Три котлоагрегата по плану должны были начать свою деятельность в 1940 году, но возможность их запуска появилась только год спустя. Котлоагрегат Nº 12 начал функционировать в марте, Nº 13 в апреле и Nº 14 в августе 1941 года.

Между тем котлоагрегаты не отличались высокой рентабельностью, так как все работы совершались в режиме низкого давления. Нужно было построить вспомогательное помещение Высокого Давления и приспособить турбины. В 1943 году место для этого было найдено в зале котлоагрегатов низкого давления, для чего пришлось разобрать котлоагрегаты Nº 1 и 2. С другой стороны, совместить турбины групп 2 и 3 в режиме высокого давления было трудно, так как делать это должен был немецкий инженер, но из-за войны с этим образовались трудности.
Наконец материал пришёл в 1942 году, что позволило начать производство электрической энергии в режиме Высокого Давления уже на следующий год. В 1943 году котлоагрегаты Nº 12 и 13 начали снабжать турбоальтернатор 2, а в 1944 году котлоагрегат 14 — турбоальтернатор 3.

Из-за войны цена угля значительно увеличилась, в то же время его качество ухудшилось. Вследствие этого цены увеличились в 4 раза за шесть лет (1939—1945). С другой стороны, увеличивалось производство электроэнергии, постепенно год за годом достигая высоких показателей, в 1950 году — достигло рекордного уровня 52 200 КВт и было произведено 216 миллионов КВт.

В 1948 году из-за скачка цен на уголь три котлоагрегата высокого давления были немного изменены, адаптируясь для сжигания жидкого топлива, разновидность бензина, который в те времена стоил меньше, чем уголь. Возникла необходимость постройки резервуара для хранения топлива вместительностью в 8 000 м. Он был построен на Площади Угля.

Котлоагрегат Nº 15 
В течение 1944 года КОГЭ планировали замену четырёх старых альтернаторов и котлоагрегатов на новое оборудование. Позже вследствие увеличения потребления электричества этот проект менялся от расширения до создания новой теплоэлектростанции. Но в этом же году был принят закон о Национальной Электрификации, который указывал на переворот в электрической политике, давая абсолютное превосходство в производстве электричества гидроэлектростанциям. Это привело к отказу от постройки новой теплоэлектростанции. После разных проектов, поданных в правительство, наконец-то в 1948 году КОГЭ было получено разрешение на минимальное расширение Центро Тежу, а именно на установку нового котлоагрегата Nº 15.

Заказанный снова у производителя Babcock & Wilcox, он был установлен рядом с котлоагрегатом 12. Для этого снесли старый фасад и построили новый, соблюдая ту же технику — металлическую структуру и кирпичную облицовку. Строительство началось в начале 1950 года и в середине 1951 года было закончено.

Почти десять лет, прошедшие между установкой первых котлоагрегатов высокого давления и этого последнего, привели к разнице между ними. Например, в котлоагрегате 15 с самого начала было установлено оборудование для подачи жидкого топлива (в других устанавливали постепенно), дорожка сжигания находилась ниже, командный пульт был технически усовершенствован, в нижней части котлоагрегата находились шесть накопителей для золы и угля (в остальных их было всего лишь три) и по размерам этот котлоагрегат был больше остальных.

Интеграция в Национальную Энергетическую Сеть 
Закон о Национальной Электрификации давал абсолютный приоритет гидроэлектростанциям и стандартизации страны через национальную транспортную сеть. По этим причинам с 1950 года Центро Тежу была классифицирована как резервная станция, выходя на второй план по производству электроэнергии.

21 января 1951 года произошло официальное открытие станции де Каштело Боде, первой большой гидроэлектростанции (которая снабжала Лиссабон и Порту) первой из многих, которые были утверждены Законом о Национальной Электрификации. С этого момента Центро Тежу стала резервной станцией, производя выработку электричества в «сухие», тяжелые годы для гидроэлектростанции годы. Станция продолжала производство электрической энергии, хотя функционировали только группа генераторов и два котлогрегата высокого давления.

В течение 1951—1968 г станция постоянно функционировали, за исключением 1961 года. В 1953 году было особенно тяжело из-за остановки работ на гидроэлектростанции. Поэтому Центро Тежу не прекращала производство в течение этого года, нередко перегружая фабрику для восполнения нехватки электричества не только в городе, но и по всей национальной сети. В это же десятилетие 60-х всё оборудование низкого давления было разобрано.

Последняя запись о работе Центро Тежу датировалась 14 августа 1972 года и относилась к оппозиционным действиям против политического строя. 9 августа произошёл акт саботажа против высоковольтных линий, которые питали Лиссабон, оставив его без электричества. В течение этой недели обратились за помощью к Центро Тежу для производства электричества.
Позвали старых рабочих (некоторые уже вышли на пенсию), и они, используя свои знания и опыт, снова запустили установки Центро Тежу, в последний раз загружая уголь в котлоагрегат Nº15. Удалось произвести 1.200.678 КВт, это количество соответствовало только пятой части необходимого количества для одного дня потребления в сети КОГЭ. Так был зарегистрирован последний день Станции — прекратились шум и вибрации, которые в течение многих поколений сопровождали работу этой фабрики.

Официально Центро Тежу была закрыта в 1975 году.

Музей Электричества 

После национализации электрического сектора в 1975 году достояние КОГЭ было включено в новую компанию, созданную в 1976 году — ЭДП- электричество Португалии, и возник вопрос, что делать со старой Центро Тежу, с этим огромным количеством оборудования. Ответ был простой — открыть здесь Музей Науки и в то же время сохранить его как образец индустриальной архитектуры.

В 1986 году, когда здание было классифицировано как Уникальный Экземпляр Промышленного Наследия (Imóvel de Interesse Público), начала работать команда, создавшая будущий Музей Электричества, который и был открыт в 1990 году.
Выставки Музея дают возможность узнать процесс, историю и функционирование Центро Тежу, а также важные аспекты в эволюции производства электрической энергии, начиная с первых открытий и до новых форм производства, существующих в наши дни. Также Музей имеет Документальный Центр, специализированную библиотеку и специальную службу поиска и хранения самого разного оборудования, связанного с электричеством, объединяя таким образом исторические труды об электричестве Португалии и увековечивая факты и воспоминания.

Между 2001 и 2005 годами фабрика была отреставрирована. Была обновлена внутренняя и внешняя отделка, укреплена железная структура, заменены тысячи кирпичей. Также изменилось музейное направление, и сегодня мы можем это увидеть, посетив «старую» Центро Тежу, а ныне Музей Электричества.

См. также 
 Центро Тежу
 Музей электричества

Ссылки 

 Wikienergia. Категория Центро Тежу

Электричество в Португалии